Masumiyetin Ziyan Olmaz — седьмой студийный альбом турецкой рок-группы Mor ve Ötesi, вышел 12 мая 2010 года.

Список композиций

Участники записи 
 Харун Текин: вокал, гитара
 Керем Кабадайы: ударные
 Бурак Гювен: бас, вокал
 Керем Озьеген: гитара, вокал

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Mor ve Ötesi